Claude Fauchet (1530-1602), historien et écrivain français ;
 Claude Fauchet (1744-1793), évêque et révolutionnaire français.